O Torneio de Abertura de Santo Antão (Crioulo cabo-verdiano, ALUPEC: Turnéu di Abertura di Sintanton) é o torneio de futebol ficando atrás apenas de norte de Santo Antão na Cabo Verde, composta por concelhos (o municípios) de Paul e Ribeira Grande. O torneio nela participam todos os clubes, mesmo de campeonato regional), é disputado em dois grupos com uma jogo final. O venceador recente esse União Desportivo de Santo Crucifixo o venceu o único título to torneio.

Essa fase refere-se às competições que antecederam o Torneio de Abertura do Santo Antão (Zona Norte ou Ribeira Grande)

História 
O torneio começou a ser disputado em 2003 e permanece semelhante até os dias atuais. O Paulense foi o primeiro vencador. O torneio foi disputado em fase síngulo e participando clubes de todas as dois divisões..

Clubes de 2019 
A edição de 2019 é composta por 10 clubes, oito na Primeira Divisão e seis na Segunda Divisão e serão disputadas 14 rodadas na Primeira Divisão, em turno e returno, como na edição anterior.

Beira-Mar (Ribeira Grande)
Foguetões
Irmãos Unidos - Paúl
UD Janela
Paulense Desportivo Clube (Paul)

Sinagoga (Santo Antão)
Rosariense Clube de Ribeira Grande
São Pedro (Santo Antão) (Vale de Garça)
Solpontense Futebol Clube (Ponta do Sol)
UD Torreense

Venceadores

Performance por clube

Performance por área

Ver tamběm 
Campeonato Regional de Santo Antão Norte
Taça de Santo Antão Norte
Super Taça de Santo Antão Norte

Referěncias

Ligações externas 

Futebol de Cabo Verde
Torneios de futebol de Cabo Verde
Paul (concelho de Cabo Verde)
Ribeira Grande (concelho de Cabo Verde)